Farley Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Farley Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire